K132, K-132 ou K.132 peut faire référence à :
 K-132 Irkoutsk un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière russe ;
 Symphonie nº 19 (K.132), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 132, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.